Amazonen-Werke (известна также как Amazone) — немецкая компания, производитель сельскохозяйственной и коммунальной техники. Головной завод предприятия, основанного в 1883 году Генрихом Драйером, расположен в Хасберген-Гасте, близ Оснабрюка, в Нижней Саксонии.

По состоянию на начало 2010-х годов Amazone производит широкий спектр сельхозмашин, в том числе распределители удобрений, опрыскиватели, сеялки, почвообрабатывающие орудия. 

Полное наименование компании — AMAZONE H. Dreyer GmbH & Co. KG.

История логотипа 
Логотип предприятия изображает амазонку- женщину верхом на лошади. Впервые был использован и показан публике в 1892 году. В последующие годы и десятилетия логотип получил дальнейшее развитие и было выпущено несколько пересмотренных версий. Оранжевый и зеленый цвета Amazone до сих пор представляют компанию и символизируют разные сектора производства. Для сельскохозяйственной техники используется оранжевый логотип, а сами машины и инструменты окрашены в зелёный и оранжевый цвет. Для коммунальной техники используется зелёный логотип, а сами изделия — светло-зелёные.

История компании 
 

 
Основатель компании Генрих Драйер начал свою деятельность в 1883 году с производства зерноочистительных машин, позже появились плуги, культиваторы, картофелесортировочные машины, а в 1915 году — первые распределители удобрений. С самого начала деятельности Драйер ориентировался на экспорт, и в 1906 году первые зерноочистительные машины были проданы в Чили, в город Вальпараисо. В 1942 году на рынке появились первые картофелеуборочные машины, в 1949 году — сеялки и в 1959 — распределители навоза. Успешными оказались в 1960-е годы двухдисковые распределители удобрений ZA и сеялка D4, которые позволили компании Amazone занять лидирующие позиции в данном сегменте рынка. В 1967 году стартовало производство почвообрабатывающих машин, Amazone первой разработала почвообрабатывающие орудия с приводом от ВОМ, которые могли комбинироваться с сеялкой. Затем в ассортимент были включены вибрационная борона, затем ротационный культиватор и ротационная борона. Позже, после воссоединения Германии, на рынке появились и другие пассивные почвообрабатывающие орудия.

В 2009 году Amazone начала монтаж сеялок на новом заводе в Худе, а в Текленбурге стартовало собственное производство самоходных опрыскивателей с названием Pantera. Вскоре был представлен автономный полевой робот BoniRob для проведения опытов на отдельных растениях, разработанный совместно с университетом Оснабрюка, компанией Robert Bosch GmbH и другими партнёрами.

В январе 2010 года заработал новый павильон для тестирования распределителей удобрений в Хасберген-Гасте. Благодаря этому стало возможным тестировать распределители с шириной захвата до 72 метров, а также исследовать состав и свойства новых сортов удобрений.

Структура предприятия 
 

Доли предприятия полностью распределены между двумя семьями Драйеров. Руководителями компании являются Кристиан Драйер и Юстус Драйер. Число сотрудников составляет около 1700, оборот в 2012 году составил около 290 млн евро. Продукция экспортируется в более чем 70 стран, доля Экспорта составляет 75 % (2010 год). Клиентами Amazone являются фермеры, машинно-тракторные станции, крупные предприятия и предприятия из смежных отраслей.

Производственные площади 
Производственные площади расположены — наряду с головным заводом в Хасберген-Гасте — в следующих местах:

 Худе под Ольденбургом
 Форбах (Франция): коммунальная техника
 Лейпциг: BBG-почвообрабатывающие орудия (ранее Rudolf Sack Leipzig)
 Лееден (город Текленбург): AmazoneTechnologieLeeden
 Самара (Россия): ЗАО Евротехника в Самаре

В Германии находятся пять представительств Amazone — в Рендсбурге, Готтине, Виннингене/Мозел, Альтхайме и Габлингене. [3]
Рынками сбыта являются Великобритания, Франция, Польша, Украина, Венгрия и Россия.

Ассортимент продукции 
Amazone производит почвообрабатывающие машины, сеялки, сеялки точного высева, распределители удобрений и опрыскиватели, а также машины для ухода за зелеными насаждениями, парковыми зонами и для зимних работ. Наряду с производством сельскохозяйственной техники Amazone разрабатывает земледельческие проекты и проводит опыты, также компания проектирует и строит на заказ многофункциональные складские помещения.

Литература 
 125 Jahre Amazone. DLG-Verlag, 2008, ISBN 978-3-7690-0709-1, 147 S.; m. zahlr. meist farb. Abb.
 Klaus Dreyer: Die AMAZONE-Chronik. Landwirtschaftsverlag GmbH, ISBN 3-7843-3229-3, 151 Seiten
 Klaus Dreyer: Die Geschichte der BBG — von Rudloph Sack bis Amazone. DLG-Verlag, 2009, ISBN 978-3-7690-0750-3, 180 Seiten

Примечания

Ссылки 

 amazone.de

Машиностроительные компании Германии
Производители сельскохозяйственной техники